Vollform ist:

 allgemein die vollständige gegenüber einer verkürzten Form einer Bezeichnung oder einer Ausprägung
 die ausgeschriebene Form eines Kurzworts, insbesondere eines Akronyms
 in der Lexikographie die auf das Lemma abzubildende Form eines Wortes, beispielsweise die flektierte Form, siehe Lemma (Lexikographie)
 in der Geomorphologie Bezeichnung für konvex gewölbte Formen der Geländeoberfläche, wie Hügel, Berge und Gebirgszüge, mit nach außen gerichtetem Abfluss, siehe Vollform (Geomorphologie)
 in der Kristallographie die höchstsymmetrische Punktgruppe (Kristallklasse) eines Kristallsystems
 in der Gießtechnik eine Art von Gussform, siehe Vollformgießen

Siehe auch: